Bozkuş (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
Bozkuş (Uşak), een dorp in het Turkse district Uşak